Юмэ (род. 4 апреля 2012, Одате, Акита, Япония; с яп. 夢 — «мечта») — домашняя собака президента России Владимира Путина породы акита-ину. Подарена Путину губернатором северной японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году в качестве благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами.

Получив щенка, Путин отметил, что это «милый подарок», и подарил в ответ сибирского кота по кличке Мир. Кличку для щенка выбрал сам Путин.

Собаки породы акита-ину высоко ценятся японцами. По словам журналиста Wall Street Journal, кроме Путина, единственным иностранцем, получившим в подарок акита-ину, является американская активистка Хелен Келлер — ей подарили собаку в 1937 году. В преддверии визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года японская сторона хотела подарить президенту России кобеля этой породы, однако подарок был отвергнут.

См. также 
 Конни Полгрейв

Примечания

Ссылки 
 Интервью Владимира Путина телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури»
 Прогулка Путина с собаками в Подмосковье / Информационное агентство «ФедералПресс», 10 апреля 2013 г.

Появились в 2012 году в Японии
Собаки Владимира Путина